Efeito magnetotrópico é a ação do magnetismo sobre substâncias orgânicas. Experiências mais recentes, permitiram verificar que após 11 dias de exposição de tomates verdes ao intenso campo magnético de um pólo Sul, os tornaram praticamente vermelhos, enquanto que outros, isentos do "tratamento". Descobriuse que o ´campo magnético excita os sistemas enzimáticos e assim estimula a oxigenação.

Ligações externas 

 

Física
Magnetotrópico